Le tournoi de tennis de Cincinnati est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2011, classée en catégorie Premier 5, se dispute du 15 au .

Maria Sharapova remporte le simple dames. En finale, elle bat Jelena Janković, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Vania King et Yaroslava Shvedova.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Huit joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cincinnati
 Saison 2011 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2011
Cincinnati
Tennis aux États-Unis en 2011
Tennis en août 2011
2011 dans l'Ohio